

Bibbia
 Rut  – personaggio biblico del libro di Rut

Codici
 RUT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Rutland (Vermont) (Stati Uniti)
 rut – codice ISO 639-3 della lingua rutula
 RUT – codice ISO 3166-2:GB di Rutland (Regno Unito)

Onomastica
 Rut  – nome proprio di persona italiano femminile